Санта Марија дел Туле има више значења:

 Општина Санта Марија дел Туле (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија дел Туле (Санта Марија дел Туле, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику